RIT steht für:
 Radiojodtherapie, ein nuklearmedizinisches Therapieverfahren
 Rail Inclusive Tours, eine Bahnfahrt verbunden mit einem touristischen Pauschalarrangement
 NS Railinfratrust, niederländische Behörde, in deren Besitz sich die niederländische Schieneninfrastruktur befindet
 Receiver Incremental Tuning in der Funktechnik, siehe Duplex (Nachrichtentechnik)
 Reflexintegrationstherapie, eine spezielle Form der manuellen Therapie
 Rochester Institute of Technology, private Hochschule im US-Bundesstaat New York
 Roosevelt Island Tramway, Luftseilbahn in New York City (USA), sie verbindet Roosevelt Island mit Manhattan

RiT steht für:
 Riffelalptram in Zermatt, Schweiz

Rit steht für:
 Rit (Kroatien), Ort in der Gemeinde Lukač (Virovitica-Podravina), Gespanschaft Virovitica-Podravina, Region Slawonien, Kroatien

rit steht für:
 Ritarungo (ISO-639-3-Code), eine der Yolŋu-Sprachen

rit. steht für:
 Ritardando, in der Musik langsamer werden 

Abkürzung